Sacachispas puede referirse a:

 Sacachispas, club de Argentina fundado en 1948.
 Sacachispas, película de Argentina dirigida en 1950 por Jerry Gómez.
 Deportivo Sacachispas, equipo de fútbol de Guatemala fundado en 1949.
 Sacachispas, localidad de Uruguay también conocida como Villa Darwin del departamento de Soriano.
 Independiente Sacachispas, equipo de fútbol de Perú fundado en 1950.